«Олимпик Хурибга» () — марокканский футбольный клуб из города Хурибга. Выступает в Чемпионате Марокко (Ботола).

Основан в 1923 году и считается одним из старейших клубов страны. Впервые попал в высший дивизион в 1982 году. Дважды, в 2006 и 2015 годах, выигрывал кубок Марокко — Throne cup. Также дважды, в 1989 и 2007 годах, становился чемпионом страны.

Домашние матчи проводит на стадионе «Фофват», вмещающем 10 000 зрителей.

Достижения 
Чемпионат Марокко: 1 
 Чемпион: 2006/07
 Вице-чемпион: 1983/84, 1995/96

Кубок Марокко: 1
 Обладатель: 2006
 Финалист: 1981, 1994, 1995, 2005

Международные выступления 
Лига чемпионов КАФ: 2
 2008 — 3-й раунд

Кубок Конфедерации КАФ: 3'''
 2005 — 1-й раунд
 2006 — групповая стадия
 2008 — 3-й раунд

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Марокко